N54 — турбированный рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель с системой непосредственного впрыска топлива с двумя турбинами компании BMW. Впервые появился в 2006 году и устанавливался на купе 3 серии в кузове E92. Позже стал применяться и на других моделях BMW. N54 стал для BMW первым серийным двигателем с турбонаддувом после модели 745i E23 1979 года. Двигатель дебютировал на Женевском автосалоне 2006 года, а в 2007 и 2008 годах стал «Двигателем года» в соревнования «International Engine of the Year».

Характеристики

Примечание 

Двигатели_BMW